Příjmení Maixner (Maixnerová) nosí tyto osobnosti:

 Adolf Maixner (1877–1957), lékař pražského hradu
 Čeněk Maixner (1838–1911), český dřevorytec, grafik a ilustrátor
 Emerich Maixner (1847–1920), český lékař
 Franjo Maixner (1841–1903), chorvatský profesor a rektor univerzity v Záhřebu
 Jaroslav Maixner (1870–1904), český sochař a řezbář
 Karel Maixner (1840–1881), český malíř, litograf a ilustrátor
 Martina Maixnerová (* 1947) – česká klavíristka
 Miloš Maixner (1873–1937) – skautský pracovník, mystik, okultista, překladatel z angličtiny
 Pavel Maixner (* 1962) – český politik, poslanec PSP za SPR-RSČ
 Petr Maixner (1831–1884), český malíř
 Štefan Maixner (* 1968), slovenský fotbalista
 Vincenc Maixner (1888–1946), český dirigent a hudební skladatel
 Wilhelm Maixner (1877–1941), československý a sudetoněmecký politik, meziválečný senátor za SdP
 Wirginia Maixner (* 1963), australská lékařka v oboru neurochirurgie

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Česká příjmení